Мужская сборная ветеранов Исландии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Исландию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Национальная ассоциация кёрлинга Сербии ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Исландии по кёрлингу

Ссылки 
 Исландия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF

Исландия
Кёрлинг в Исландии
Кёрлинг